Косого́рный переу́лок — название переулков в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Косогорный переулок — переулок в Оренбурге.

Косогорный переулок — переулок в Киеве.
 Косогорный переулок — переулок в Запорожье.
 Косогорный переулок — переулок в Переяславе-Хмельницком.
 Косогорный переулок — переулок в Севастополе.
 Косогорный переулок — переулок в Симферополе.